Noordelijke witbandmiersluiper
 Zuidelijke witbandmiersluiper